Institute of Technology ist die Bezeichnung folgender Institute, Colleges und Universitäten:

 Asian Institute of Technology
 Austrian Institute of Technology
 Birla Institute of Technology
 British Columbia Institute of Technology
 California Institute of Technology
 DigiPen Institute of Technology
 Georgia Institute of Technology
 Illinois Institute of Technology
 Indian Institute of Technology Bombay
 Indian Institute of Technology Kanpur
 Indian Institute of Technology Kharagpur
 Indian Institute of Technology
 Karlsruhe Institute of Technology
 King Mongkut’s Institute of Technology Lat Krabang
 Massachusetts Institute of Technology
 New York Institute of Technology
 Northern Institute of Technology
 Pathumwan Institute of Technology
 Rochester Institute of Technology
 Rose-Hulman Institute of Technology
 Shanghai Institute of Technology
 Sirindhorn International Institute of Technology
 Stevens Institute of Technology
 Thai-Nichi Institute of Technology
 University of Ontario Institute of Technology
 Wildau Institute of Technology

Siehe auch:
 Indian Institute of Information Technology (Allahabad)
 Institute of Science and Technology Austria
 International Institute of Information Technology (Hyderabad)
 International Institute of Information Technology
 Korea Institute of Science and Technology Europe Forschungsgesellschaft
 National Institute of Standards and Technology